Pablo Iglesias − hiszpański działacz marksistowski i polityk lewicowy 
 Pablo Iglesias − hiszpański dziennikarz, politolog i polityk lewicowy